Тотово-Село (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 709 жителей (по переписи населения 1991 года — 765 жителей).

Демография 
В селе Тотово-Село, по переписи 2002 года проживали 556 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,6 лет (40,8 года у мужчин и 42,4 года у женщин). В селе есть 281 домашнее хозяйство, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,50.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 село на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины